Literatura:
 Novel·la de Mercè Rodoreda i Gurguí titulada Mirall trencat.
 Teatre:
 Adaptació teatral de la novel·la Mirall Trencat i l'obra Un dia de Mercè Rodoreda titulada Un dia. Mirall trencat
 Sèrie de televisió:
 Mirall trencat (sèrie): Adaptació de la novel·la Mirall trencat a la televisió
 Dossier de Treball de Mercè Rodoreda i Gurguí titulat Mirall trencat